Квинт Фабри́ций () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Фабриций — народный трибун 57 года до н. э.;
 Квинт Фабриций — консул–суффект 2 года до н. э., сын или внук предыдущего.